Паппе () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Паппе, Анатолий Георгиевич (1908—1980) — советский пианист, дирижёр и композитор, дядя В. М. Паппе.
 Паппе, Вадим Михайлович (1942—2012) — российский энциклопедист.
 Паппе, Илан (род. 1954) — израильский историк и политический активист.
 Паппе, Карл Вильгельм Людвиг (1803—1862) — немецкий ботаник и врач.